Смолуховский, Мариан — польский физик-теоретик.
 Смолуховский — большой древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.